Ел Кемадо има више значења:

 Ел Кемадо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кемадо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кемадо (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кемадо (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кемадо, Ел Аламо Кемадо (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кемадо, Коралес (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кемадо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кемадо (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кемадо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кемадо (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кемадо (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кемадо (Атенго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кемадо (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кемадо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кемадо (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кемадо (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кемадо (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кемадо (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кемадо (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кемадо (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кемадо (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кемадо (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кемадо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кемадо (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кемадо (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кемадо (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кемадо (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кемадо (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику